Cinema e TV
Lucky Partners, filme (1940) com Ginger Rogers exibido no Brasil como Boa Sorte
Boa Sorte (2014), filme brasileiro com Déborah Secco e Fernanda Montenegro
Boa Noite, e Boa Sorte, filme com David Strathairn e George Clooney
Boa Sorte, Charlie!, telessérie

Localidades
Boa Sorte (Cantagalo)
Boa Sorte (Cariacica)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão